Port lotniczy Newcastle – port lotniczy położony 14 km na północ od Newcastle, w stanie Nowa Południowa Walia, w Australii
 Port lotniczy Newcastle – port lotniczy w Południowej Afryce
 Port lotniczy Newcastle International – międzynarodowe lotnisko położone 11 km na północ od centrum Newcastle upon Tyne w Anglii